Gitega − miasto w Burundi
 Gitega − prowincja w Burundi